tęczak (ptak) (Tachuris rubrigastra) – ptak z rodziny tyrankowatych (Tyrannidae), 
 tęczak, inaczej korys doncela (Coris julis) – gatunek ryby z rodziny wargaczowatych (Labridae),
 tęczak – potocznie pstrąg tęczowy,
 wargacz tęczak (Labrus mixtus) – gatunek ryby z rodziny wargaczowatych (Labridae).